Psi Aurigae är en Bayer-beteckning som kan avse stjärnan:
 Psi1 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 Psi2 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 Psi3 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 Psi4 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 Psi5 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 Psi6 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 Psi7 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 Psi8 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 Psi9 Aurigae, en stjärna i Kuskens stjärnbild.
 16 Lyncis, som sedan tidigare har beteckningen Psi10 Aurigae, men är en stjärna i Lodjurets stjärnbild.

Stjärnor